Termenul Amaranth se poate referi la:

Biologie 
 Amaranth - plantă

Muzică
 Amaranth (cântec al formației Nightwish)
 Amaranthine (cântec al formației Amaranthe)

Locuri 
 Amaranth, Manitoba, un oraș din Canada
 Amaranth, Ontario, un township din Ontario, Canada
 Amaranth, Pennsylvania